Lenes ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lenes (1943–2014), österreichischer Maler und Grafiker
 Peter Lenes (* 1986), österreichisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Lenis